Лига 1 Английской футбольной лиги 2020/21 () — 17-й сезон Лиги 1 в её текущем формате и 29-й сезон третьего дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.

Сезон начался 12 сентября 2020 года и завершился 8 мая 2021 года.

Команды-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

В Лигу 1 
Вышли из Лиги 2
 Суиндон Таун
 Кру Александра
 Плимут Аргайл
 Нортгемптон Таун

Выбыли из Чемпионшипа
 Чарльтон Атлетик
 Уиган Атлетик
 Халл Сити

Из Лиги 1 
Вышли в Чемпионшип
 Ковентри Сити
 Ротерем Юнайтед
 Уиком Уондерерс
Выбыли в Лигу 2
 Транмир Роверс
 Саутенд Юнайтед 
 Болтон Уондерерс
Исключён из Английской футбольной лиги
 Бери

Города и стадионы

Турнирная таблица

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2020 
3